In 2018 werd de 62ste Campeonato Gaúcho Divisão de Acesso gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie werd georganiseerd door de FGF en werd gespeeld van 4 maart tot 24 juni. Pelotas werd kampioen en promoveerde net als de vicekampioen Aimoré naar de hoogste klasse van het Campeonato Gaúcho.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Gau